De wereldkampioenschappen schaatsen junioren 2000 werden op 18, 19 en 20 februari 2000 gereden op de ijsbaan Jääurheilukeskus te Seinäjoki (Finland).

De Nederlandse Frédérique Ankoné en de Zweed Johan Röjler werden juniorenwereldkampioen.

Dag 1

500 meter jongens

500 meter meisjes

3000 meter jongens

Dag 2

1000 meter meisjes

1500 meter jongens

1500 meter meisjes

Dag 3

3000 meter meisjes

5000 meter jongens

Eindklassement

Meisjes

Jongens 

Langebaanschaatsen in 2000
Schaatsen in Finland
 2000
Sport in Seinäjoki
Schaatsen